Hasselhorst steht für:

 Christa Hasselhorst (* 1953), deutsche Journalistin und Sachbuchautorin
 Heinrich Hasselhorst (1825–1904), deutscher Maler
 Hasselhorst ist ein Wohnplatz der Gemarkung Lohheide im Landkreis Celle in Niedersachsen.